Lyndon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lyndon Township (Illinois)
 Lyndon Township (Michigan)